Haux (Gironde)
 Haux (Pyrénées-Atlantiques)